

Geografia 
 Francia
 Bourguignon-lès-Morey – comune nel dipartimento dell'Alta Saona nella regione della Borgogna-Franca Contea
 La Roche-Morey – comune nel dipartimento dell'Alta Saona nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Morey – comune nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Morey-Saint-Denis – comune  nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Dale Morey – cestista, allenatore di pallacanestro e golfista statunitense
 Daryl Morey – dirigente sportivo statunitense
 Harry T. Morey – attore e regista statunitense
 Marcia Morey – politica ed ex nuotatrice statunitense
 Mateu Morey – calciatore spagnolo